Itineris bezeichnet

 eine ehemalige Marke des Telekommunikationsunternehmens Orange
 ein Portal des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten zur Registrierung von Auslandreisen, siehe Reisewarnung#Schweiz